Кристофер Кейзнов (; , Уинчестер, Хэмпшир, Англия, Великобритания — , Лондон, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Кристофер де Лериссон Кейзнов (таково было его имя при рождении) был сыном Арнольда де Лериссона Кейзнова и Элизабет Лоры (урождённая Герни, 1914—1994). Он родился в Уинчестере, Хэмпшир, но вырос в Шептон Маллет, Сомерсет. Учился в престижных частных школах: оксфордской начальной школе Dragon School и Итоне. Учился в театральной школе при театре «Олд Вик».

Он часто исполнял роли английских аристократов и сделал себе имя в сериале «Полк», вышедшем в начале 1970-х. Также он известен по роли Чарли Тиррелла в британском сериале «Герцогиня с Дьюк-стрит» и Бена Каррингтона в знаменитой американской мыльной опере «Династия». Он сыграл в нескольких новеллах британского сериала «Судья Джон Дид».

В 2005—2008 годах исполнял роль профессора Генри Хиггинса в британских и американских постановках спектакля «Моя прекрасная леди».

Личная жизнь 
Его брак с актрисой Ангарад Рис длился с 1973 по 1994 год, пока они не развелись. У них было двое сыновей: Линфорд Джеймс (20 июля 1974 — 10 сентября 1999), который разбился на своём автомобиле в Эссексе, и Рис Уильям (р. 1976). С 2003 года он встречался с Изабель Дэвис.

В феврале 2010 года Кейзнов потерял сознание в своём лондонском доме. Он был доставлен в больницу Св. Томаса в Лондоне, где у него был диагностирован сепсис . Несмотря на лечение, болезнь прогрессировала.

Он умер 7 апреля 2010 в больнице Св. Томаса в возрасте 64 лет. «Актёр умер мирно, в окружении своих близких», — сказано в заявлении, распространённом его агентом, его семьёй и его подругой Изабель Дэвис. Смерть Кейзнова произошла через шесть дней после смерти Джона Форсайта, который играл его старшего брата, Блейка Кэррингтона, в телесериале «Династия».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Даремского университета
Выпускники Колледжа Святой Хильды и Святого Беды (Даремский университет)